В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Барбара Поттер і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Марселла Мескер і Паскаль Параді 5–7, 6–4, 7–6.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas